

Sciences et techniques

Astronomie 
 (83360) Catalina est un astéroïde de la ceinture principale.
 Le Catalina Sky Survey est un projet de recherche des objets mineurs du Système solaire, basé sur les monts Santa Catalina (Arizona, États-Unis).

Biologie 
 Catalina est un genre de coléoptères, de la famille des Staphylinidae (sous-famille des Aleocharinae, tribu des Termitonannini, sous-tribu des Perinthina). On n'en connaît que l'espèce Catalina elegans.

Informatique 
 Catalina est le conteneur de servlets de Tomcat (à partir de la version 4.x).
 macOS Catalina (version 10.15) est la seizième version majeure de macOS, le système d'exploitation d'Apple pour ordinateurs de bureau.

Culture et société

Aviation et marine 
 La Catalina est une barque corse basée à Cagnes-sur-Mer.
 Le Consolidated PBY Catalina est un modèle d'hydravion américain.

Cinéma et télévision 
 Catalina est une série télévisée américano-colombienne.

Jeux vidéo 
 Catalina est un personnage de la série de jeux vidéo .

Littérature 
 Catalina est un roman de l'écrivain Gilles Gougeon, de 2002.
 Catalina est un conte d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam.

Anthroponyme

Prénom 
 Catalina est un prénom féminin espagnol. Sainte Catalina Tomas est une religieuse espagnole déclarée sainte en 1930.

 Cătălina est un prénom féminin roumain.

Patronyme 
 India Catalina (vers 1495 -vers 1529) est un personnage historique de la Colombie.

Toponyme

Argentine 
 Santa Catalina, un département de la province de Jujuy ;

Canada 
 Catalina, une municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador ;

États-Unis 
 Catalina, census-designated place située en Arizona ;
 l'île Santa Catalina, une île au large de la Californie ;
 les monts Santa Catalina, une chaîne de montagnes située au nord de Tucson, en Arizona ;

République dominicaine 
 l'île Catalina, une île située au large de la ville de La Romana ;

Roumanie 
 Catalina, un village du județ de Covasna ;